Borghetto (diminutif de ) est un nom de lieu italien pouvant désigner :
 Borghetto d'Arroscia, commune de la province d'Imperia (Ligurie)
 Borghetto di Borbera, commune de la province d'Alexandrie (Piémont)
 Borghetto di Vara, commune de la province de La Spezia (Ligurie)
 Borghetto Lodigiano, commune de la province de Lodi (Lombardie)
 Borghetto Santo Spirito, commune de la province de Savone (Ligurie)
 Borghetto, hameau de la commune d'Avio, dans la province de Trente (Trentin-Haut-Adige)
 Borghetto, hameau de la commune de Civita Castellana, dans la province de Viterbe (Latium)
 Borghetto, hameau de la commune de Monte San Vito, dans la province d'Ancône (Marches)
 Borghetto, hameau de la commune de Mozzo, dans la province de Bergame (Lombardie)
 Borghetto (Plaisance), hameau de la commune de Plaisance (Émilie-Romagne)
 , hameau de la commune de Tuoro sul Trasimeno, dans la province de Pérouse (Ombrie)
 Borghetto, hameau de la commune de San Martino di Lupari, dans la province de Padoue (Vénétie)
 Borghetto (Valeggio sul Mincio), hameau de la commune de Valeggio sul Mincio, dans la province de Vérone (Vénétie)
 Borghetto, autre nom de Borgo Velino, commune de la province de Rieti (Latium)
 Borghetto, lieu-dit des communes de Grotte di Castro et San Lorenzo Nuovo, ancienne localité du duché de Castro, dans la province de Viterbe (Latium)

Voir aussi 
 Bataille de Borghetto